Серге́й Васи́льевич Карасёв (26 октября 1993, Санкт-Петербург) — российский профессиональный баскетболист, играющий на позициях атакующего защитника и лёгкого форварда. Бронзовый призёр Олимпийских игр 2012 года. Сын известного баскетболиста и тренера Василия Карасёва.

Карьера 
До 2008 года занимался баскетболом в СДЮШОР № 49 «Тринта» им. Ю. Я. Равинского (Москва). Карьеру начал в подмосковном клубе «Триумф», за юношескую команду которого выступал с 2008 года. С 2010 года выступал за «Триумф-2», в сезоне 2011/12 годов привлекался к играм основного состава команды. В 2011 году в возрасте 17 лет стал MVP 25-го тура ПБЛ, набрав в матче с московским «Динамо» 34 очка, получив коэффициент полезности 43.

На Драфте НБА 2013 года Карасев был выбран под 19-м номером командой НБА «Кливленд Кавальерс».. Первые очки в составе клуба набрал 14 ноября 2013 года в матче против «Миннесоты». 11 декабря 2013 года «Кливленд» отправил игрока в команду лиги развития «Кантон Чардж», однако уже на следующий день вернул обратно. 27 декабря игрок вновь был отправлен в фарм-клуб, а 30 декабря возвращён.

9 июля 2014 года «Кливленд» обменял Карасёва и Джаретта Джека в «Бруклин Нетс» и отправил Тайлера Зеллера и права на защищённый выбор в первом раунде Драфт НБА 2016 года в «Бостон Селтикс». «Бостон» получил Маркуса Торнтона. «Кливленд» получил право на Илкана Карамана, Кристиана Дрейера и Эдина Бавчича. В марте 2015 у Карасёва был диагностирован разрыв боковых связок правого колена. Восстановился в августе.

Летом 2016 вернулся в Россию и подписал контракт с петербургским «Зенитом».

Сборная России 
Начиная с 2009 года привлекался к играм сборной различных возрастов (до 18, 19 и 20 лет). Впервые был вызван в национальную команду на игры квалификационного раунда к Олимпиаде 2012 года, которые проводились в Каракасе, Венесуэла. На турнире принял участие в трёх матчах, в среднем проводил на поле 8,54 минуты, набирал 3,3 очка, отдавал 0,7 результативных передач, делал 1,7 подборов, 0,7 перехватов. Включён в заявку сборной России на Олимпиаду 2012 года в Лондоне. сборная России стала бронзовым призёром Олимпиады. За это достижение Сергей Карасёв, как все его партнёры по команде, был награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени». 4 апреля 2013 года было объявлено, что Карасёв выставил свою кандидатуру на Драфт НБА 2013 года. В 2013 Карасев был включён в состав молодёжной сборной мира, за которую он сыграл в рамках ежегодного турнира Nike Hoop Summit против сборной США. В той игре он набрал 7 очков, отдал 2 результативных передач и 2 подбора.

Достижения

Клубные 
  Бронзовый призёр Кубка вызова ФИБА: 2011/2012
  Чемпион Единой лиги ВТБ: 2021/2022
  Бронзовый призёр Единой лиги ВТБ: 2017/2018
  Обладатель Суперкубка Единой лиги ВТБ: 2022
  Серебряный призёр Суперкубка Единой лиги ВТБ: 2021
  Чемпион России: 2021/2022
  Бронзовый призёр чемпионата России: 2017/2018
  Серебряный призёр Кубка России: 2022/2023

Сборная России 
  Бронзовый призёр Олимпийских игр: 2012
  Чемпион Универсиады: 2013
  Бронзовый призёр чемпионата мира (до 19 лет): 2011
  Серебряный призёр чемпионата Европы (до 18 лет): 2010

Статистика

Статистика в НБА

Статистика в Д-Лиге

Награды 
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (13 августа 2012 года) — за большой вклад в развитие физической культуры и спорта, высокие спортивные достижения на Играх XXX Олимпиады 2012 года в городе Лондоне (Великобритания).
 Почётная грамота Президента Российской Федерации (19 июля 2013 года) — за высокие спортивные достижения на XXVII Всемирной летней универсиаде 2013 года в городе Казани.
 Заслуженный мастер спорта России (20 августа 2012 года).

Примечания

Ссылки 
 Профиль игрока и новости на сайте sports.ru 

Баскетболисты России
Игроки БК «Триумф»
Игроки «Кливленд Кавальерс»
Игроки «Кантон Чардж»
Игроки «Бруклин Нетс»
Игроки БК «Зенит» Санкт-Петербург
Игроки БК «Химки»
Игроки сборной России по баскетболу
Баскетболисты на летних Олимпийских играх 2012 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2012 года